Павел Леонтьевич Нагорских (родился ) — поэт–палиндромист, один из самых известных представителей этого немассового искусства в России. Живёт в городе Пермь.

Творчество 

Сочинением палиндромов Павел увлекся с юности. Дебютная публикация стихов Павла Нагорских состоялась в «Пионерской правде» в 1989 году.
Его палиндромам присуща поэтическая выразительность, мелодичность, стройность языка. Особенно автору удаются так называемые монопалиндромы, то есть целые стихотворения, читаемые от начала к концу и от конца к началу одинаково. Вот одно из его произведений (для ознакомления):

Рок сна дан скор

Лун горд звон,

––––––––––––Но вздрогнул он,

––––––––––––––––––––––––––В ад летел вон скоро.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Лун хор – гном,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––И замер дол,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Сень – не пень, туп город…

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Дорог путь,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Не пень несло,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––Дрема зим он… Грохнул,

–––––––––––––––––––––––––––––О, рок снов,

––––––––––––––––––––––Летел давно

Лун горд звон, но вздрогнул…

Произведения Павла Нагорских регулярно публиковались в литературном журнале «МАНСАРДА» (ISSN 0131-1638).

В 2000 году Павел вместе с братом-близнецом Алексеем Леонтьевичем Нагорских, тоже палиндромистом, начали издавать первый в России журнал для палиндромистов "ТИТ". К сожалению, в настоящее время журнал не выходит.

Наиболее значимые произведения Павла Нагорских 

 О, то фото
 Гударь радуг, или Владимир Владимирович Маяковский (поэма)
 Дорога по кругу (поэма) в соавторстве с Б. Гольдштейном, В. Либо, Д. Минским
 «"Рачий" словарь» — в соавторстве с братом Алексеем Нагорских

Примечания

Ссылки 
 Произведения Павла Нагорских на сайте «ТЕРМИтник поэзии»
 Линор Горалик. Золото лоз, или Сильно зажатый стих
 Сергей Бирюков. ИСКУССТВО ПАЛИНДРОМИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Поэты России